Lutz D. Schmadel (1942-2016) – astronomo tedesco
 2234 Schmadel – asteroide